

Allemagne 
 
  de la  d'infanterie
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie de réserve de la  de réserve

Australie

Canada 
  Groupe-brigade du Canada

Cameroun 
  d'infanterie motorisée

États-Unis

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie coloniale de la  d'infanterie coloniale

Grèce

Libye 
  blindée de l'Armée populaire

Royaume-Uni (et Empire britannique) 
 
 
 
 
 
  d'infanterie

Union soviétique